Die Allsvenskan 1952/53 war die dritte schwedische Mannschaftsmeisterschaft im Schach (Allsvenskan) und gleichzeitig deren letzte Austragung im K.-o.-System.

Modus 

Die teilnehmenden Mannschaften wurden nach geographischen Gesichtspunkten in die vier Zonen norra (Nord), östra (Ost), södra (Süd) und västra (West) eingeteilt.
Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen, wobei zunächst die Sieger der vier Zonen ermittelt wurden.
Da auf dem Kongress des Schwedischen Schachverbandes 1952 beschlossen wurde, die Allsvenskan ab 1953 nicht mehr im K.-o.-System durchzuführen, sondern in Turnieren mit je vier Mannschaften, waren die vier Halbfinalisten außerdem für die Division I 1953 qualifiziert.

Teilnehmer 

Jeder Distrikt durfte eine Mannschaft stellen (entweder eine Distriktauswahl oder eine Vereinsmannschaft), die drei größten Distrikte (Stockholm, Göteborg und Mälardalen) waren berechtigt, zwei Vereine zu melden, wovon die Stockholmer und die Mälardalener Gebrauch machten.
Insgesamt nahmen 22 Mannschaften teil (17 Distriktauswahlen und 5 Vereine), die wie folgt auf die Zonen verteilt wurden:

Vorrunde

Norra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde fiel eine klare Entscheidung im Wettkampf zwischen den Auswahlen aus Medelpad und Jämtland, während die beiden übrigen Wettkämpfe hart umkämpft waren. Im Wettkampf zwischen den Auswahlen von Norra Ångermanland und Södra Ångermanland gab es beim Stand vom 4½:3½ für Norra Ångermanland zwei Hängepartien. Da in beiden Partien die Spieler Norra Ångermanlands besser standen, erreichte Norra Ångermanland die 2. Runde.

2. Runde 

In der 2. Runde landete Jämtland den nächsten klaren Erfolg gegen Norra Ångermanland, während die Auswahl aus Norrbotten mit einem Freilos weiterkam.

3. Runde 

Dank ihrer Überlegenheit an den Spitzenbrettern besiegte Jämtland auch Norrbotten, die bei den ersten beiden Auflagen der Allsvenskan die Endrunde erreicht hatten.

Östra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde scheiterte bereits ein Mitfavorit mit der Auswahl aus Dalarna, welche im Vorjahr das Finale erreichte und 1951 schwedischer Mannschaftsmeister war. Im Wettkampf zwischen den Auswahlen aus Hälsingland und Gästrikland gab es das einzige Unentschieden der 1. Runde, welches beiden Mannschaften den Einzug in die 2. Runde ermöglichte, während Västerås einen klaren Sieg gegen die Auswahl aus Gotland landete.

2. Runde 

Sowohl im Wettkampf zwischen Västerås und Hälsingland als auch in dem zwischen Stockholms Södra SS und Gästrikland gab die klare Überlegenheit an den Spitzenbrettern den Ausschlag zugunsten von Hälsingland und Stockholm.

3. Runde 

Mit einem weiteren klaren Sieg gegen Hälsingland erreichte Stockholm Södra SS die Endrunde.

Västra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde erreichte die Auswahl von Värends einen als überraschend angesehenen knappen Sieg gegen die Auswahl aus Östergötland, während sich der Titelverteidiger Wasa SK deutlich gegen Eskilstuna durchsetzte. Durch ein Freilos erreichte die Auswahl Värmlands die nächste Runde.

2. Runde 

Värends lieferte auch Värmland einen engen Wettkampf, musste sich aber geschlagen geben. Wasa SK kam mit einem Freilos weiter.

3. Runde 

Der Titelverteidiger Wasa SK musste sich überraschend deutlich Värmland geschlagen geben. Eine Partie wurde abgebrochen, ihr Ausgang war nicht mehr von Bedeutung.

Södra

Übersicht

Entscheidungen

1. Runde 

In der 1. Runde fielen deutliche Entscheidungen zugunsten der Auswahl Skånes gegen Smålands Auswahl und vom SK Kamraterna Göteborg gegen die Auswahl aus Halland. Skåne konnte es sich sogar leisten, eine Partie kampflos abzugeben. Als dritte Mannschaft erreichte Västergötland durch ein Freilos die nächste Runde.

2. Runde 

Skåne landete gegen Västergötland den nächsten Kantersieg, während der SK Kamraterna mit einem Freilos weiterkam.

3. Runde 

Nach zwei klaren Siegen galt Skåne als Favorit, musste sich jedoch geschlagen geben.

Endrunde

Übersicht

Entscheidungen

Halbfinale 

In beiden Halbfinalpaarungen trafen Distriktauswahlen auf Vereinsmannschaften, und in beiden Wettkämpfen konnten sich die Vereinsmannschaften knapp durchsetzen.

Finale 

Verstärkt durch den schwedischen Spitzenspieler Gideon Ståhlberg, der seine erste Saisonpartie spielte, setzte sich Stockholms Södra SS deutlich gegen die Gäste aus Göteborg durch.

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse der 1. Runde in Tidskrift för Schack 10–11/1952, S. 266ff. (schwedisch, PDF-Datei; 6,5 MB)
 Ergebnisse der 2. Runde in Tidskrift för Schack 12/1952, S. 294f. (schwedisch, PDF-Datei; 5,3 MB)
 Ergebnisse der 3. Runde in Tidskrift för Schack 12/1952, S. V (schwedisch, PDF-Datei; 5,3 MB)
 Ergebnisse der Halbfinals in Tidskrift för Schack 2/1953, S. 41 (schwedisch, PDF-Datei; 5,4 MB)
 Ergebnisse des Finales in Tidskrift för Schack 4/1953, S. 97f. (schwedisch, PDF-Datei; 4,2 MB)

Schachveranstaltung 1952
1952
Schachveranstaltung 1953